Apor Péter (1676–1752) történetíró, főispán, királybíró
Apor Péter (1936) sportorvos